Михан:

 Михан — святой из Дублина.
 Кали Миен (род. 1970) — австралийский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории.
 Михан, Майкл Барри (более известен как Майкл Бейджент; 1948—2013) — новозеландский писатель.
 Михан, Эдуард Викторович (род. 1989) — белорусский легкоатлет-многоборец.